Ludwik Piątkowski (ur. 1861) – działacz niepodległościowy, robotnik z Radomia, 5 sierpnia 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Ludwik Karol Piątkowski (ur. 1891) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), zastępca komendanta CW Obrony Plot.i Pgaz

Przypisy